Chevrolet Serie 154 steht für folgende Automodelle:

 Chevrolet Biscayne (1965–1971)
 Chevrolet Brookwood (1970–1971)